Дубцов (женская форма: Дубцова) — русская фамилия

 Дубцов, Анатолий Дмитриевич (1934—2006) — советский партийный государственный деятель, председатель Тольяттинского горисполкома совета народных депутатов.
 Дубцов, Евгений Сергеевич (род. 1969) — российский учёный-математик, профессор РАН.
 Дубцов, Михаил Матвеевич (род. 1938) — заслуженный художник РФ.

Дубцова 
 Дубцова, Ирина Викторовна (род. 1982) — российская певица, поэт и композитор.